Максим Евгеньевич Грошев (14 декабря 2001, Агрыз) — российский хоккеист, нападающий клуба КХЛ СКА.

Начинал заниматься хоккеем в Агрызе, затем стал играть за «Ижсталь» Ижевск. С 2015 года — в магнитогорском «Металлурге». С сезона 2018/19 игрок клуба МХЛ «Реактор». 2 сентября 2019 года в гостевом матче против «Динамо» Минск (4:2) дебютировал в КХЛ, став в возрасте 17 лет и 262 дней самым молодым игроком в истории «Нефтехимика». Самый юный автор шайбы в истории КХЛ — 18 ноября 2019 на его счёт был засчитан гол в ворота «Динамо» Москва (4:6), хотя сам Грошев утверждает, что шайба после его касания попала в другого игрока.

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург